Shea může znamenat:

osoby
 Shea Weber (* 1985) – kanadský lední hokejista
 Jack Shea (1910–2002) – americký rychlobruslař
 Jimmy Shea (* 1968) – americký skeletonista
 Harold Shea – hlavní postava cyklu fantasy novel (autor Lyon Sprague de Camp)

ostatní
 máslovník africký – strom a z jeho plodů získávaný tuk
 Shea Stadium – stadión v New Yorku